Brettenbach ist ein geographischer Name:

Gewässer:
 Brettenbach (Elz), rechter Zufluss der Elz aus dem Schwarzwald in Emmendingen im Landkreis Emmendingen, Baden-Württemberg
 Brettenbach (Krebsbach), Nebenfluss des Krebsbachs im Harz
 Brettenbach (Waldach), linker Zufluss der Waldach im Ort Lützenhardt der Gemeinde Waldachtal im Landkreis Freudenstadt, Baden-Württemberg

Ort:
 Brettenbach, deutscher Name von Berettyóújfalu, Stadt im Kleingebiet Berettyóújfalu im Komitats Hajdú-Bihar in Ostungarn